

Geografia
 Contea di Rains – contea dello Stato del Texas, negli Stati Uniti

Persone
 Claude Rains – attore britannico naturalizzato statunitense
 Dan Rains – ex giocatore di football americano statunitense
 Ed Rains – ex cestista statunitense
 Lyle Rains – informatico statunitense

Personaggi immaginari
 Claude Rains – personaggio della serie televisiva Heroes